Локтевка ― топоним в России:

 Локтевка — река в Курьинском районе Алтайского края.
 Локтевка ― река в Рубцовском районе Алтайского края, левый приток реки Пещериха.
 Локтевка — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края, упразднён в 1981 г.